Погарщина — село у Лохвицькому районі на Полтавщині.
 Погарщина — річка на Курщині (Росія).